Whittaker è un cognome anglosassone di numerosi personaggi:

 Edmund Taylor Whittaker (1873-1956), matematico britannico
 Funzioni di Whittaker, esprimibili mediante funzioni ipergeometriche confluenti da lui introdotte
 Kenneth Whittaker, bibliotecario
 Griglia di Whittaker 
 Robert Harding Whittaker (1920-1980), botanico statunitense 
 Albero di Whittaker
 Joseph Whittaker, botanico inglese del XIX secolo
 Tom Whittaker (1898-1956), calciatore e allenatore inglese
 Steven Whittaker (n. 1984), calciatore britannico